Pegajosa puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cuphea procumbens; 
 el nombre común de la planta Galium tricornutum; o
 el nombre común de la planta '''''Rubia peregrina.